Quella della campana di Huesca è una famosa leggenda spagnola il cui protagonista è il re Ramiro II di Aragona. Ad essa sono ispirate:

Letteratura 
 Cantar de la campana de Huesca – canzone di gesta ipotetica del secolo XII o XIII ricostruita a partire dalla Crónica de San Juan de la Peña
 La campana di Huesca – romanzo storico scritto da Antonio Cánovas del Castillo e pubblicato nel 1854

Pittura 
 La campana di Huesca – tela dipinta da José Casado del Alisal.
 La campana di Huesca – tela dipinta nel 1850 da Antonio María Esquivel e conservata nel Museo delle belle arti di Siviglia.